Adam Kwiatkowski (1922–2005) – polski aktor
 Adam Kwiatkowski (ur. 1972) – polski polityk